Про А лига Француске у кошарци () је назив прве професионалне кошаркашке лиге у Француској. Такмичење постоји од 1921. године.

Формат такмичења 
Лига се састоји од 18 тимова који играју једни против других у току регуларног дела. На крају регуларног дела, првих осам тимова одлазе у доигравање. Два последњепласирана тима се селе у Про Б лигу, одакле стижу два првопласирана. Четвртфинални мечеви доигравања играју се на две добијене утакмице, а полуфинални и финални на три добијене утакмице.

Клубови у сезони 2016/17. 
 Асвел
 Гравлен
 Елан Берне По Лак Ортез
 Елан Шалон
 ЖДА Дижон
 Јер-Тулон
 Ле Ман Сарт
 Ле Портел
 Лимож
 Монако
 Нантер
 Олимпик Антиб
 Орлеан Лоаре 
 Париз Левалоа
 СЛУК Нанси
 Стразбур ИГ
 Шалон-Ремс
 Шоле

Финала (1988-)

Спољашње везе 

 www.LNB.fr - Званичан веб сајт лиге
 Страница лиге на eurobasket.com

Ф
Кошарка у Француској